Gustáv Husák, ancien président Tchécoslovaque
Husák village de  dans le district de Sobrance